Shane Gibson, politico
 Shane Gibson (n. 1990), cestista statunitense